Монсеррат ( (офиц., , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Альта. Занимает площадь 45,6 км². (на 2005 год). Расстояние до административного центра провинции — 32 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 
 Web oficial de Monserrat (en valenciano)

Муниципалитеты Валенсии